Данмари́ () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия в округе Альткирш.

До реформы 2015 года кантону административно были подчинены 30 коммун:

АКоммуна Аммерцвиллер упразднена с 1 января 2016 года и объединена с коммуной Бернвиллер на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. Коммуны переданы с состав кантона Мазво.

Консулы кантона

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн